BiH:
 Jasenje (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Jasenje (Teočak, BiH), naselje u općini Teočak

Srbija:
 Jasenje (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac